Каборе́ () — буркинийская фамилия:

 Каборе, Гастон (род. 1951) — кинорежиссёр.

 Каборе, Рок Марк Кристиан (род. 1957) — премьер-министр Буркина-Фасо (1994—1996), президент Национальной ассамблеи Буркина-Фасо (2002—2012), президент Буркина-Фасо (с 2015) и министр национальной обороны (с 2016).
 Каборе, Шарль (род. 1988) — футболист.
 Каборе, Исса (род. 2001) — футболист.

См. также 
  (; настоящее имя — Эверальдо де Жесус Перейра; род. 1988) — бразильский футболист, выступающий за катарский клуб «Умм-Салаль»